Indywidualne Mistrzostwa Danii na Żużlu 1971 – cykl turniejów żużlowych, mających na celu wyłonienie najlepszych żużlowców w Danii w sezonie 1971. Tytuł zdobył Ole Olsen.

Finał 
 Fredericia - 26 września 1971

Bibliografia 
 Indywidualne Mistrzostwa Danii na żużlu
 

1971
1971 w sporcie żużlowym
1971 w Danii